Château-Landon peut désigner:
 Château-Landon, commune française située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France ;
 Château-Landon, station de la ligne 7 du métro de Paris, située dans le 10e arrondissement de Paris.

Voir aussi 
 Canton de Château-Landon, ancienne division administrative française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France
 Piscine Château-Landon, piscine parisienne, située 31 rue du Château-Landon, dans le 10e arrondissement de Paris
 Rue du Château-Landon, située dans le 10e arrondissement de Paris